Jabo puede referirse a:

Personas
  Sawung Jabo, músico indonesio.
  Javier Irureta, entrenador español de fútbol, apodado Jabo.

Lugares

Colombia
 El Jabo, un corregimiento del municipio de Valledupar, Cesar

Otros significados
 Jabo, en alemán, es la contracción de la palabra Jagdbomber, literalmente 'cazabombardero', una categoría de aviones de combate.